Eitzendorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Eitzendorf (Hilgermissen), Ortsteil der Gemeinde Hilgermissen, Landkreis Nienburg (Weser), Niedersachsen

in Österreich:
 Eitzendorf (Gemeinde Neustift), Ortschaft von Neustift im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Eitzendorf (Gemeinde Obritzberg-Rust), Katastralgemeinde von Obritzberg-Rust, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

Siehe auch
 Eizendorf